Bedford County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Bedford County Courthouse (Pennsylvania)
 Bedford County Courthouse (Tennessee)
 Bedford County Courthouse (Virginia)